Hallin ist der Name folgender Personen:

 Annika Hallin (* 1968), schwedische Schauspielerin
 Daniel C. Hallin (* 1953), US-amerikanischer Politik- und Kommunikationswissenschaftler
 Margareta Hallin (* 1931), schwedische Opernsängerin, Schauspielerin und Komponistin
 Mats Hallin (* 1958), schwedischer Eishockeyspieler und -trainer
 Per Hallin (* 1980), schwedischer Eishockeyspieler
 Per-Erik Hallin (* 1950), schwedischer Pianist und Sänger

Hallin steht außerdem für:
 die Halliner, einen germanischen Volksstamm, welcher sich in Halland ansiedelte
 Hallin Fell, einem Lake District in England
 Hallin-Sphären